MKD ou mkd peut signifier :

Code 
MKD ou mkd est un code qui peut désigner : 
 MKD, Macédoine du Nord (ancienne République yougoslave de Macédoine) ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 mkd, le Macédonien
 selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 MKD, Denar, la monnaie de la Macédoine
 selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Sigle 
MKD est un sigle de trois lettres qui signifie :
 Mevalonate kinase deficiency (en français: Déficit en mévalonate kinase), une maladie ;
 Commande Unix, application informatique utilisée par les programmeurs.